

Onroerend goed

België 

Oud Ridderhof, boerderij en erfgoed in Deerlijk
Ridderhof (Kooigem), boerderij en erfgoed in Kooigem

Nederland 
 De Ridderhof (bungalowpark), park in Lage Vuursche
 Ridderhof (Maassluis), boerderij en rijksmonument
 De Ridderhof (winkelcentrum), winkelcentrum in Alphen aan den Rijn

Personen 
 Eddy Ridderhof (1958), Nederlands voetballer
 Jenny Ridderhof-Seven, (1936 – 2014), Nederlands tenniskampioene
 Mark Ridderhof (1989), Nederlands basketballer
 Matthijs Ridderhof (1895 – 1947), Nederlands collaborateur
 Stanley Ridderhof (1896 – 1962), Amerikaans militair vlieger en officier

Zie ook 
 Ridderhofstad
 Schietpartij in Alphen aan den Rijn op 9 april 2011, ook bekend als Ridderhof-drama